François Van den Bossche (soappersonage), een personage uit de soap Familie
 François Van den Bossche (volksvertegenwoordiger), een Belgisch volksvertegenwoordiger